Der Skilanglauf-Weltcup 2007/08 begann am 27. Oktober 2007 in Düsseldorf und endete am 16. März 2008 in Bormio. Erstmals wurde in dieser Saison das Weltcup-Finale, ein Etappenrennen ähnlich der Tour de Ski, ausgetragen.

Der Gesamtsieg bei den Herren ging mit deutlichem Vorsprung von über 600 Punkten an den Tschechen Lukáš Bauer. Bauer ist damit der erste Gesamtweltcupsieger seines Heimatlandes. Er dominierte vor allem die Tour de Ski 2007/2008 mit drei Etappensiegen, so dass er mit knapp drei Minuten Vorsprung die Gesamtwertung für sich entscheiden konnte. Im Laufe der Saison sicherte er sich vier weitere Weltcuperfolge. Der Kampf um Platz zwei in der Weltcupgesamtwertung wurde erst im letzten Saisonrennen entschieden. Der Deutsche René Sommerfeldt sicherte sich den zweiten Platz vor dem italienischen Distanzspezialisten Pietro Piller Cottrer. Der Sieg in der Wertung aller Distanzwettbewerbe ging ebenfalls an Lukáš Bauer vor Pietro Piller Cottrer und René Sommerfeldt. In der Wertung der Sprintwettbewerbe gewann erstmals der Norweger Ola Vigen Hattestad. Er gewann mit einem Vorsprung von nur zwei Punkten vor dem Schweden Emil Jönsson. Der dritte Platz in dieser Wertung ging an Hattestads norwegischen Landsmann John Kristian Dahl.

Ab Mitte der Saison wurden die Damenwettbewerbe von der Finnin Virpi Kuitunen dominiert. Kuitunen gewann fünf Saisonrennen und das Skilanglauf-Weltcup-Finale 2007/2008 und sicherte sich den zweiten Platz bei der Tour de Ski. Der zweite Platz in der Weltcupgesamtwertung ging an die Norwegerin Astrid Jacobsen vor der polnischen Athletin Justyna Kowalczyk. Kuitunen gewann des Weiteren die Gesamtwertung der Distanzwettbewerbe vor der Ukrainerin Walentyna Schewtschenko und Justyna Kowalczyk. Die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Wertung der Sprintwettbewerbe sicherte sich erstmals in ihrer Karriere die Slowenin Petra Majdič vor Astrid Jacobsen und Virpi Kuitunen. Majdič, die drei Weltcuprennen für sich entscheiden konnte, ist damit die erste slowenische Athletin, die eine Gesamtwertung im Skilanglauf-Weltcup für sich entscheiden konnte.

Der Sieg in der Nationenwertung ging deutlich mit über 5000 Punkten Vorsprung an Norwegen vor dem finnischen und dem deutschen Team. Die Wertung der Damenwettbewerbe gewann Norwegen vor Finnland und Deutschland. Auch bei den Herren ging der Sieg an die norwegischen Athleten. Den zweiten Platz sicherte sich Italien vor Deutschland.

Männer

Weltcupübersicht und Podestplätze

Wertungen

Frauen

Weltcup-Ergebnisse

Wertungen

Nationencup

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

Wintersport-Weltcup 2007/08
2007/08